Municipio de St. Charles puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Charles (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de St. Charles (condado de Floyd, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de St. Charles (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de St. Charles (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.
 Municipio de St. Charles (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.